Сахновцы — название населённых пунктов на Украине:

 Сахновцы — село в Изяславском районе Хмельницкой области.
 Сахновцы — село в Староконстантиновском районе Хмельницкой области.